

Населені пункти та їхні частини
 Вишина — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вишина — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Вишина — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Вишина — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Вишина — осада в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства

Примітки